Clinton Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Clinton Island (New York), im Chemung County
 Clinton Island (Tennessee), im Anderson County